Le terme Route 115 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 115 en Allemagne
 Route 115 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 115 en Ontario, Canada
 Interstate 115 aux États-Unis
 Route régionale 115 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route européenne 115 en Russie
  dans certains pays